Cottet ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Cottet (1863–1925), französischer Maler des Postimpressionismus
 Joseph Cottet (1923–2019), Schweizer Politiker und Staatsrat des Kantons Freiburg
 René Cottet (1902–1992), französischer Maler und Graveur